Улица Небесной сотни — название улиц в ряде городов, присвоенное в память о героях Небесной сотни:

 Улица Небесной сотни — улица в городе Житомире.
 Улица Небесной сотни — улица в городе Мукачево Закарпатской области.
 Улица Небесной сотни — улица в Полтаве.
 Улица Небесной сотни — улица в Романове Житомирской области.
 Улица Небесной сотни — улица в селе Сербы Кодымского района Одесской области.
 Улица Небесной сотни — улица в городе Черкассы (бывшая Московская улица).

См. также 
 Улица Героев Майдана
 Площадь Героев Небесной сотни (Харьков)
 Проспект Небесной сотни
 Сквер Небесной сотни

Улицы в честь Евромайдана